Die Welsh Premier League 2012/13 war die 21. Spielzeit der höchsten walisischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 17. August 2012 und endete mit dem Finale des Europa-League-Playoffs am 18. Mai 2013.

Der amtierende Meister The New Saints FC sicherte sich vorzeitig mit letztlich 22 Punkten Vorsprung vor Airbus UK souverän die Titelverteidigung.

Modus 
Die zwölf Mannschaften traten zunächst in einer Hin- und einer Rückrunde je zweimal gegeneinander an, sodass jeder Verein 22 Spiele absolviert. Anschließend wurde die Liga geteilt, wobei die sechs bestplatzierten Teams um die Meisterschaft und internationale Startplätze spielen, während der Rest gegen den Abstieg kämpft. In diesen geteilten Runden treten die Teams wieder je zweimal gegeneinander an. Dabei werden alle Ergebnisse aus der Vorrunde übernommen.

Das bestplatzierte Team der Meisterrunde wird walisischer Meister und qualifiziert sich für die Qualifikation zur Champions League 2013/14. Der Vizemeister ist in der Qualifikation zur Europa League 2013/14 startberechtigt. Die restlichen vier Teams der Meisterrunde, sowie das beste Team der Abstiegsrunde, spielen in einem Playoff-Turnier um den letzten Platz in der Europa-League-Qualifikation.

Vorrunde 
Die sechs bestplatzierten Vereine erreichen die Meisterschaftsrunde, die Teams auf den Plätzen sieben bis zwölf spielen gegen den Abstieg. Zu bemerken ist, dass in den einzelnen Gruppen die jeweils erreichte Punktzahl aus den 22 Spielen der Vorrunde übertragen wird.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Endrunde

Meisterrunde 
Die sechs bestplatzierten Vereine der Vorrunde erreichen die Meisterrunde, in der es neben der Meisterschaft auch um die internationalen Plätze im Europapokal geht.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Abstiegsrunde 
Der Sieger der Abstiegsrunde bekommt die Chance, sich über die Europa-League-Playoffs noch für einen internationalen Startplatz zu qualifizieren. Die beiden Mannschaften auf den Plätzen elf und zwölf steigen in die zweite Liga ab.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Europa-League-Playoffs 
Die Mannschaften auf den Plätzen drei bis sechs der Meisterrunde, sowie der Sieger der Abstiegsrunde erreichen die Playoffs. Im K.-o.-System wird ein Teilnehmer an der 1. Qualifikationsrunde zur UEFA Europa League 2013/14 ermittelt. Gespielt werden drei Runden, wobei die drei bestplatzierten Teams ein Freilos für die erste Runde erhalten.

Torschützenliste

Vorrunde

Endrunde

Gesamt

Weblinks 
 Tabelle auf soccerway.com
 Wales – List of Champions (englisch)
 Die Geschichte des JD Cymru Premier Golden Boot (englisch)

Einzelnachweise 

2012
Fußballsaison 2012/13